Distic ou DISTIC est un acronyme ou une marque qui peut désigner :

 Distic, acronyme de « dispositif socio-technique pour l'information et la communication » ;
 DISTIC, une marque de vêtements de sport associée au .